W Polsce
 Łąkie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe 
 Łąkie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Łąkie – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Skąpe 
 Łąkie – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica 
 Łąkie – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice 
 Łąkie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice 
 Łąkie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka 
 Łąkie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

 Łąkie – gmina w guberni płockiej 
 Łąkie – gmina w województwie koszalińskim
 Łąkie – gromada w powiecie lipnowskim
 Łąkie – gromada w powiecie złotowskim

 Łąkie – jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Włocławek

Zobacz też 
 Jezioro Łąkie, Małe Łąkie
 Łąka, Łąki